Porteus bezeichnet:
 Porteus Linux, eine Linux-Distribution
 Mount Porteus, ein Berg in der Antarktis
 Beilby Porteus (1731–1809), britischer Bischof
 Stanley Porteus (1883–1972), australischer Psychologe

Siehe auch: Labyrinth-Test nach Porteus